Kariyil ist der Familienname von:

 Antony Kariyil (* 1950), indischer Geistlicher, Vikar des Großerzbischofs von Ernakulam-Angamaly
 Joseph Kariyil (* 1949), indischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Cochin